15-й турнир Нидерландского шахматного союза состоялся в 1887 году в Амстердаме.

В соревновании приняли участие ведущие шахматисты Нидерландов: Р. Ломан, А. Олланд, К. Мессемакер, братья ван Форесты, Й. Треслинг, Л. Бенима, Й. Пинедо, а также председатель Амстердамского шахматного союза Х. Коте и С. Сюлцхолц.

Уверенную победу в турнире одержал Д. ван Форест, опередивший ближайшего преследователя на 2 очка и победивший в личных встречах всех прямых конкурентов. Серебряным призером стал Й. Треслинг. На пол-очка от Треслинга отстал А. Олланд, которому подняться выше помешало поражение от аутсайдера турнира Х. Коте.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
В базе Chessgames нет отдельной страницы, посвященной турниру. Партии можно найти на страницах участников:

 Партии Д. ван Фореста
 Партии Й. Треслинга
 Партии А. Олланда
 Партии А. ван Фореста
 Партии Р. Ломана
 Партии Й. Пинедо
 Партии К. Мессемакера
 Партии С. Сюлцхолца (Сюсхолца)
 Партии Л. Бенимы
 Партии Х. Коте
Шахматные турниры в Нидерландах
1887 год в шахматах
1887 год в Нидерландах